

Вельке Угерце — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.
 Мале Угерце — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.

Угерце — село, громада округу Пльзень-північ, Пльзенський край.
 Угерце — село, громада округу Лоуни, Устецький край.